Шарман, Алмаз Торегельдиевич (род. 1960) — американский учёный-медик казахского происхождения.
 Шарман, Дэниел (род. 1986) — британский актёр
 Шарман — коммуна во Франции, департамент Шаранта

См также
 Шарманов